Quetsche steht umgangssprachlich für:
 Akkordeon, ein Handzugmusikinstrument
 Kartoffelpresse, ein Küchenwerkzeug
 Zwetschge, eine Unterart der Pflaume
 Brecher, die Zerkleinerungsmaschine bei der Schotterherstellung.